bł. Gerard Tonque (ok. 1040–1120) – założyciel zakonu szpitalników
 bł. Gerard z Clairvaux (zm. 1138) – francuski cysters
 bł. Gerard Hirschfelder (1907–1942) – niemiecki ksiądz, męczennik

Zobacz też:
 Święty Gerard